Modúbar de la Emparedada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Modúbar de la Emparedada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Modúbar de la Emparedada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar